Демократски центар се може односити на:

 Демократски центар Црне Горе, политичка партија у Црној Гори.
 Демократски центар Боке, регионална политичка партија у Црној Гори.
 Демократски центар (Хрватска), политичка партија у Хрватској.
 Демократски центар (Србија), бивша политичка партија у Србији.